Devaux (automerk), een Australisch automerk
Devaux (familie), een Belgische familie
De Vaux, een Belgische adellijke familie